Chamaesipho är ett släkte av kräftdjur. Chamaesipho ingår i familjen Chthamalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Chamaesipho